Бельмонте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 93 км².

Население — 2234 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 103 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página sobre Belmonte
 Hotel con encanto en Belmonte
 Algunas fotos del pueblo
 Alojarse en Belmonte
 Hortensio.com

Муниципалитеты Куэнки